Anna Teofila Potocka z Sapiehów (1758–1813) – żona Seweryna Potockiego
 Anna Teresa Potocka z Ossolińskich (1746–1810) – działaczka społeczna, członkini masonerii
 Anna Potocka z Tyszkiewiczów (1779–1867) – pamiętnikarka
 Anna Potocka z Działyńskich (1846–1926) – działaczka społeczna, pamiętnikarka
 Anna Potocka-Hoser (1934-1999) – psycholog